Peter Fleming e John McEnroe erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Stefan Edberg e Anders Järryd.

John Fitzgerald e Tomáš Šmíd hanno battuto in finale Edberg e Järryd 7–6(7–5), 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
  Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
  Pat Cash /  Paul McNamee (primo turno)
  Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
  Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno)
  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
  John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (campioni)
  Stefan Edberg /  Anders Järryd (finale)

  Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno) 
  Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno) 
  Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (terzo turno) 
  Gary Donnelly /  Butch Walts (terzo turno) 
 n.a. 
  Broderick Dyke /  Wally Masur (secondo turno) 
  Brad Drewett /  Kim Warwick (secondo turno) 
  Tony Giammalva /  Steve Meister (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1984

en:1984 US Open (tennis)